Langstrecken-Weltmeisterschaft bezeichnet:

 die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (FIA World Endurance Championship, kurz WEC), eine vom Automobile Club de l’Ouest organisierte Langstrecken-Rennserie für Sportprototypen und Gran Turismos, die seit 2012 nach den Regeln und Richtlinien der 24 Stunden von Le Mans ausgetragen wird
 die FIM Endurance World Championship, die Motorrad-Langstrecken-Weltmeisterschaft unter dem Dach der Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM)